Lisina est un toponyme qui peut désigner :
 Lisina, un village du Monténégro situé dans la municipalité de Plužine ;
 Lisina, un village de Serbie situé dans la municipalité de Raška, district de Raška.